«Сайонара» — неизданная запись группы «Мумий Тролль», которая должна была стать её вторым магнитоальбомом после вышедшего предшественника «Новая луна апреля». Записанный в 1986—1987 годах, материал так и не был выпущен по причине низкого качества.

История записи 
После коммерческого успеха магнитоальбома «Новая луна апреля» группу «Муми Тролль» признали одной из самых известных во Владивостоке, её песни крутили как в их родном городе, так и за рубежом, что казалось практически немыслимым для малоизвестного коллектива. Однако чуть позже, на собрании студентов Дальневосточного университета, наряду с Black Sabbath, его признали социально опасным из-за слов в песне «Новая луна апреля», которую советская власть посчитала написанной специально на злобу дня: «Новая луна апреля / Осветила небосвод, / Но мы ей уже не верим, / Нам она ничего не несёт». Тогда «Муми Тролль» был запрещён к тиражированию, и эта история была одна из причин наступающего творческого кризиса.

Чтобы хоть как-то сдвинуть дело с мёртвой точки, Илья Лагутенко начинает раздумывать о записи второго альбома. В течение 1986 года он написал несколько песен, таких как «Лунные девицы», «Бит Бум», «Сайонара диска» и другие. Существует ошибочное мнение, что все они были написаны во время работы над «Новой луной апреля». На самом деле, Илья сочинил эти тексты во время лекций в Дальневосточном университете, в котором он тогда проходил обучение. Также к этому периоду относятся неоромантическая композиция «Эхом гонга» и озорная «Блудливые коты». Спустя много лет Илья Лагутенко назовёт «Эхом гонга» не слишком удачной песней в своём творчестве:
«Эхом гонга» я сочинил ещё накануне 90-х. Мне казалось, что я должен действовать по канонам и сделать некую «неоромантическую» балладу — отдать должное новому романтизму 80-х. Я тщательно изучал тексты и лучшие образцы и понимал, что песня должна быть очень мудреной и сложнопостановочной. Хотя уже тогда осознавал, что вся эта неоромантика — она такая… Лукавая, что ли. Там по определению должно было быть мало правды. Больше такого холодного стиля. Не уверен, что мне удалось этого достичь — хоть в оригинале 89 года, хоть во второй попытке, 97-го. Видимо, «волна» всегда брала верх над «романтикой». Я торопился и бежал впереди концепции. Мы очень редко играем эту песню живьем, и то лишь на маленьких камерных концертах в полуакустической манере и для очень подкованных поклонников.

Запись началась вскоре после перестановок в составе: басист Владимир Луценко уходит в армию, и на его место приходит Олег Пономарёв, близко знакомый со всеми участниками группы. Альберт Краснов переходит с лидер-гитары на клавишные. Соратник Лагутенко, Леонид Бурлаков, в то время был занят продюсированием начинающей тогда владивостокской группы «Депеша», поэтому не смог помочь «Муми Троллю» с текстами. Однако точное время, процесс работы над песнями и её трек-лист в открытых источниках не указаны. Поклонники высказывали предположение, что запись производилась в конце 1986 — начале 1987 года на квартире у Альберта Краснова. Всего во время работы над пластинкой было записано порядка 10 композиций. Однако Лагутенко не понравилось качество записи, и он принимает решение наложить вето на её выпуск. Есть предположение, что на плёнку была зафиксирована песня «Схема запрета» возможного авторства Бурлакова, которая была исполнена на концерте в Доме молодёжи 29 июня 1987 года и никогда не записывалась в студии.

Запись существовала в единственном экземпляре и, возможно, находится в архивах Ильи Лагутенко. До настоящего времени запись официально не издавалась; однако в Интернете была опубликована черновая версия песни «Лунные девицы» (под названием «Лунные женщины»).

Песни в других альбомах 
Почти все песни из неизданной сессии 1986—1987 годов исполнялись на концертах вплоть до 29 июня 1987 года. В 1990 году песни «Эхом гонга» и «Блудливые коты» были перезаписаны для магнитоальбома «Делай Ю-Ю». Спустя 8 лет, в 1998 году песни «Сайонара диска», «Бит Бум», «Вечерний чай», «Лунные девицы» и «Чёрная дыра» (вместе с вышеупомянутыми композициями) были перезаписаны для двойного сборника песен 1983—1990 годов «Шамора». Причём «Сайонара диска» появлялась также и на альбоме «Икра».

Концертное исполнение песни «Схема запрета» 29 июня 1987 года сохранилось в низком качестве, с малоразборчивым текстом, и с тех пор композиция никогда не исполнялась и не перезаписывалась.

Есть предположения, что на плёнку были зафиксированы песни «Мальчик-солдат» (с другим текстом) и «Такбываетнеслучайно» (переписанная на альбоме «Слияние и Поглощение»).

Список композиций 
Список композиций даётся условно, так как его официальный вариант не опубликован до настоящего времени.

Музыка и слова — Илья Лагутенко, если не указано иное.

 Сайонара диска
 Бит Бум
 Лунные девицы
 Чёрная дыра
 Вечерний чай
 Эхом гонга
 Блудливые коты
 Схема запрета (авторство доподлинно неизвестно, возможный автор — Леонид Бурлаков)
 Такбываетнеслучайно
 Мальчик-солдат

Примечания 

Альбомы группы «Мумий Тролль»
Невыпущенные альбомы